UAS steht für:
 Uljanowski Awtomobilny Sawod, „Uljanowsker Automobil-Fabrik“, ein Automobilhersteller aus Russland
 Universelles Analysier-System, ein verdichtetes Verfahren des Methods-Time Measurement
 unmanned aircraft system, siehe Unbemanntes Luftfahrzeug
 Gen-Transkriptionsfaktor, siehe Gal4/UAS-System
 User Agent Server, ein Server, der SIP-Anfragen empfängt, akzeptiert, beantwortet und/oder weiterleitet (Gegenpart von UAC, User Agent Client).
 Upstream activating sequence, eine genetische Sequenz innerhalb eines Promotors
 Ureterabgangsstenose, eine Harnwegserkrankung
 USB Attached SCSI, ein Kommunikationsprotokoll für die Anbindung von Massenspeichern
 U-Boot-Abwehrschule, eine Marineschule der Reichs- und Kriegsmarine

Bildung:
 University of Applied Sciences, englischsprachige Bezeichnung für Fachhochschulen
 Universidad Autónoma de Sinaloa, mexikanische Universität im Staat Sinaloa
 University of Alaska Southeast

Siehe auch:
 

UAS